El término Korzhi ( y en ucraniano: Коржі) puede referirse a:

Korzhi (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.

Korzhi (Kiev), localidad del óblast de Kiev, en Ucrania.
Korzhi (Sumy), localidad del óblast de Sumy, en Ucrania.
Korzhi (Poltava), localidad del óblast de Poltava, en Ucrania.